Ива́н Ива́нович Попо́в:
 Попов, Иван Иванович (1866—1918) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Попов, Иван Иванович (1862—1942) — русский революционер, народоволец, учёный и журналист.
 Попов, Иван Иванович (1776—1825) — Вологодский и Астраханский гражданский губернатор.
 Попов, Иван Иванович (род. 1973) — советский, российский и казахский футболист.